Caresse peut faire référence à :

Général 

 une caresse, attouchement de nature affective ou sensuelle ;
 une caresse érotique, activité sexuelle sans pénétration.

Bibliographie 

Caresse est un nom de livre notamment porté par :
 Les Caresses, nouvelle française de 1883 ;
 La Caresse, nouvelle australienne de 1990 ;
 Caresser le velours, roman britannique de 1998.

Filmographie 

Caresse est un nom de film notamment porté par :
 Caresses interdites, film dano-américain de 1970 ;
 Caresses à domicile, film italien de 1972 ;
 La mort caresse à minuit, film italo-espagnol de 1972 ;
 Caresses bourgeoises, film franco-italien de 1977 ;
 Caresses, film espagnol de 1998.

Prénom 

Caresse est un prénom notamment porté par :
  (née en 1976), actrice syrienne ;
 Caresse Crosby (1891-1970), éditorialiste et femme de lettres américaine.

Autres 

 Peinture-poème « Une étoile caresse le sein d'une négresse », tableau espagnol de 1938 ;
 La Caresse d'un oiseau, sculpture espagnole de 1967 ;
 le , lac canadien.

Voir aussi